Чарльз Ю́джин «Чип» Рой (; род. , , Мэриленд) — американский юрист, политический помощник и политик-республиканец, член Палаты представителей Соединенных Штатов от 21-го избирательного округа Техаса с 2019 года.

Биография 
Рой вырос в Ловетсвилле, штат Виргиния. Он получил степень бакалавра и магистра в Виргинском университете и три года работал аналитиком инвестиционно-банковских услуг. Он получил степень доктора в Школе права Техасского университета и работал на тогдашнего генерального прокурора Техаса Джона Корнина. Рой также работал над предвыборной кампанией кандидата в Сенат США Корнина в 2002 году. Когда Корнин был избран, Рой стал сотрудником судебного комитета Сената. Он также работал в офисе прокурора США по восточному округу Техаса.

Рой присоединился к администрации губернатора Техаса Рика Перри в качестве директора Управления федеральных отношений. Рой был автором книги Перри 2010 года «Сытый по горло!» (Fed Up!) и работал на президентскую кампанию Перри в 2012 году. Тед Круз выбрал Роя руководителем своего аппарата после избрания в Сенат в 2012 году. После того, как Кен Пакстон был избран генеральным прокурором Техаса в 2014 году, Рой стал первым помощником генерального прокурора. В 2016 году Рой покинул офис генерального прокурора, чтобы возглавить комитет политических действий Trusted Leadership, который поддерживал президентскую кампанию Круза.

Рой познакомился со своей женой Керрой в Техасском университете. У них двое детей. Рою поставили диагноз лимфома Ходжкина в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 Congressman Chip Roy official U.S. House website
 Chip Roy for Congress
 Biography at the Biographical Directory of the United States Congress
 

Выпускники Виргинского университета
Выпускники Школы коммерции Виргинского университета
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Школы права Техасского университета
Юристы США
Члены Палаты представителей от штата Техас
Члены Республиканской партии США от Техаса